Цюйцзян — китайский топоним:
 Цюйцзян (Цюйчжоу) (衢江) — район городского подчинения городского округа Цюйчжоу провинции Чжэцзян (КНР).
 Цюйцзян (Шаогуань) (曲江) — район городского подчинения городского округа Шаогуань провинции Гуандун (КНР).